FCO kan syfta på: 

 FCO – det tidigare gemensamma organet för LO-anslutna löntagare på kommunal nivå, se Facklig Centralorganisation
 FCO – Storbritanniens utrikesministerium, se Foreign and Commonwealth Office